Hornemann ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Hornemann (1811–1896), deutscher Chemiker, Unternehmer und Senator
 Christian Hornemann (Philosoph) (1759–1793), dänischer Philosoph
 Christian Hornemann (Maler) (1765–1844), dänischer Maler
 Christian Friedrich Hornemann (1783–1861), deutscher Verleger, Buchhändler, Kunsthändler, Kupferstecher, Steindrucker, Diakon und Zeichenlehrer

 Georg Hornemann (* 1940), deutscher Goldschmied und Schmuckkünstler

 Jens Wilken Hornemann (1770–1841), dänischer Botaniker
 Johannes Hornemann (1877–1940), deutscher Industrieller
 Thomas Hornemann (* 1943), deutscher Maler

Siehe auch:
 Horneman